Il doppio del torneo di tennis Pekao Open 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Aleksandar Kitinov e Jack Waite che hanno battuto in finale Guillermo Cañas e Martín García 6-1, 5-7, 6-4.

Teste di serie 

 Jaime Oncins /  Daniel Orsanic (quarti di finale)
 Aleksandar Kitinov /  Jack Waite (Campioni)

 Petr Pála /  Pavel Vízner (quarti di finale)
 Devin Bowen /  Alberto Martín (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Pekao Open 1999